Ibrahim Babangida (militair)
 Ibrahim Babangida (voetballer)